Équipe de nuit (), nouvelle de George R. R. Martin parue en 1973 ;
  (), téléfilm américain réalisé par Noel Nosseck en 1983 ;
 Équipe de nuit, chanson de Johnny Hallyday écrit et composé par Michel Berger sortie en 1985 ;
 Équipe de nuit, film français réalisé par Claude d'Anna en 1990.

Autre 
 L'Équipe de nuit, groupe fictif créé par Marvel Comics.